Onderdistrict in Indonesië
 Paguyangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Paguyangan (Bantarbolang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Paguyangan (Paguyangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java